Le Tournoi féminin de France de rugby à sept 2019 est la sixième et dernière étape de la saison 2018-2019 du World Rugby Women's Sevens Series. Elle se déroule sur  du  au  au parc des sports d'Aguiléra de Biarritz

Cette édition est remportée par les États-Unis, après avoir battu la Nouvelle-Zélande en finale.

Équipes participantes 
Douze équipes participent au tournoi, dont une invitée :

Tournoi principal

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Phase finale

Trophées

Cup

place

Challenge Trophy

Joueuses

Meilleures marqueuses

Meilleurs réalisatrices

Distinctions

Équipe type

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Women's Sevens Series
 Tournoi féminin de France de rugby à sept

Liens externes 
 
  sur www.world.rugby

2019
Rugby à sept en 2019
Sport à Biarritz
Sport en France en juin 2019
Événement sportif dans les Pyrénées-Atlantiques